Beal Island kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huangze Shan, ö, Zhejiang,

USA 

 Beal Island (ö i USA), Maine, Sagadahoc County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar